

События 
 28 декабря — Людовик I Благочестивый захватил Барселону с помощью графа Гильома Желонского. Первым графом Барселоны назначен Бера.
 Создание Испанской марки в составе империи Карла Великого.
 4 марта — судебной грамотой из Рима, Карл Великий решает конфликт между церквами Ареццо и Сиена.
 Мягкая зима, вызывает в Италии вспышку эпидемии болезни, напоминающей чуму.
 4 апреля (Пасха) — Карл отмечает вместе с Папой у гробницы князя апостолов.
 25 апреля — Карл покидает Рим, отправившись в Сполето.
 с 30 апреля по 1 мая — источники говорят о мощном землетрясении, которое затронуло всю Италию.
 29 мая — Карл впервые употребляет свой императорский титул в грамоте составленной близ Болоньи, перед своим отъездом из Равенны.
 В Павии выходит Итальянский капитулярий Карла. Среди прочего документ доводит до всеобщего сведения: «Всё то, что противодействует отсутствию правовой безопасности и игнорировалось нашими предшественниками, королями Италии, изданное ими в указах лангобардского права, мы с учётом положения вещей и переживаемых времён решили добавить как недостающее к закону, причём в сомнительных вопросах предпочтение отдаётся не мнению каких-то судей, а нашей королевской власти».
 Римский император Карл Великий послал своего сына Пипина Итальянского против герцога Беневентського Гримоальда III.
 24 июня (День Иоанна Крестителя) — Карл отмечает праздник в городке Ивреа.
 На пути в Верчелли Карл принимает послов халифа Харуна ар-Рашида.
 Карл направил к Ирине послов с предложением их брака.
 Карл формально уступает Нордальбингию (современный Шлезвиг-Гольштейн) ободритам — своим союзникам в Саксонских войнах.
 Эрдвульф, король Нортумбрии, возглавляет военный поход в Мерсию, против короля Кенвульфа, чтобы избавиться от возможного претендента на нортумбрийский трон.
 Рабан Мавр принимает рукоположение в качестве дьякона Фульдского аббатства.
 Смерть евнуха Ставракия. Аэций приобрёл всю власть при дворе византийской императрицы Ирины.

Родились 

 Аль-Кинди — арабский философ, полимат (ориентировочная дата).
 17 июня — Дрого — епископ Меца с 823, внебрачный сын императора Карла Великого от наложницы Регины.
 8 сентября — Ансгар — святой Римско-католической церкви (день памяти 3 февраля), первый епископ Гамбурга, епископ Бремена, названный «Апостолом севера» за заслуги по распространению христианства в Северной Германии, Дании и Швеции.

Скончались 
 Ставракий — евнух.
 Рабия аль-Адавия — суфийский философ, поэтесса.

См. также